Jedlice ist der Name folgender Orte:

 Jedlice (Lipiany), Ort in der Gmina Lipiany, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Jedlice (Ozimek), Ort in der Gmina Ozimek, Woiwodschaft Oppeln, Polen
 Jedlice (Nové Hrady), Wüstung bei Nové Hrady, Tschechien